Ösch oder Oesch steht für:

 Ösch, eine historische Flurform, siehe Eschflur

Geografische Namen:

in der Schweiz
 Ösch (Fluss), Fluss im Berner und Solothurner Mittelland
 Oesch, früherer deutscher Name von Château-d’Oex, Gemeinde im Kanton Waadt
 Niederösch, Gemeinde im Kanton Bern
 Oberösch, Gemeinde im Kanton Bern

in Deutschland
 Ösch (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Ösch (Pfronten), Ortsteil der Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Ösch (Untrasried), Ortsteil der Gemeinde Untrasried, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Oesch ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Oesch (1894–1974), Schweizer Schriftsteller und Verleger
 Franz Oesch (* 1938), Schweizer Pharmakologe und Toxikologe
 Franz Peter Oesch (1942/43–2015), Schweizer Manager und Politiker
 Hans Oesch (1926–1992), Schweizer Musikwissenschaftler
 Karl Lennart Oesch (1892–1978), schweizerisch-finnischer Jäger, Generalleutnant und Politiker
 Kimo Oesch (* 2003), Schweizer Unihockeyspieler
 Madeleine Herren-Oesch (* 1956), Schweizer Historikerin
 Matthias Oesch (* 1972), Schweizer Jurist und Lehrstuhlinhaber
 Sebastian Oesch (1893–1920), Schweizer Maler und Grafiker
 Wilhelm Oesch (1896–1982), deutsch-US-amerikanischer Theologe

Siehe auch:
 Oesch’s die Dritten, Schweizer Familien-Volksmusikgruppe
 Osch (Begriffsklärung)